Can Llonc és una obra del municipi de Rubí (Vallès Occidental) protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
Edifici cantoner de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, amb un jardí annex. Destaca la porxada d'aire colonial de la façana sud que s'obre al jardí. Els tres pisos presenten nou arcs de mig punt d'obra de fàbrica a sardinell sobre pilars octogonals de maó. Destaquen les baranes de ferro forjat amb motius florals. La composició es resol amb un acroteri esglaonat i un timpà central, decorat amb un senzill fris dentat. A la façana principal destaca la porta d'accés amb brancals i llinda de pedra, el basament presenta restes d'estuc imitant grans carreus de pedra; això havia estat amagat sota un arrebossat i un sòcol de conglomerat moderns. La reixes són de ferro forjat amb motius florals. La façana és rematada amb una cornisa continua que unifica tot l'edifici.

Història 
La finca de can Llonc formava part, a mitjan , dels dominis del castell de Rubí, propietat de la marquesa de Moja i Cartellà, Josepa de Sarriera i de Copons.

Referències 

Patrimoni monumental de Rubí
Edificis de Rubí